Dwight Kurt Schrute is een personage van NBC's sitcom, The Office US, gespeeld door Rainn Wilson. Dwight is gebaseerd op Gareth Keenan uit de Engelse versie van The Office. Dwight is de beste verkoper van Dunder Mifflin, hij heeft door zijn successen meerdere prijzen gewonnen, ondanks zijn gebrek aan sociale vaardigheden en gezond verstand. Daarbovenop, vormt hij met Jim Halpert een erg succesvol verkoopduo, wat merkwaardig is aangezien hij een bloedhekel heeft aan Jim. Ondanks zijn successen als verkoper, krijgt hij weinig respect en waardering, van zowel zijn collega's als zijn baas Michael Scott. Dwight is een imponerende man van 1,91m met weinig tot geen gevoel voor humor.

In een commentaar op een aflevering op de DVD van seizoen 1, noemt Wilson, Dwight een "fascistische nerd". Later in seizoen 3 verandert hij deze mening naar: Dwight is iemand zonder haat jegens de constitutie, sterker nog, hij heeft daar een grote voorliefde voor.

Dwight is een voormalig vrijwillige sheriff. Hij is getraind in de kunst van observeren. Hij geniet van Battlestar Galactica, de Harry Potter-franchise, The Lord of the Rings, The Crow, Star Wars, Lost en 24. Hij leeft samen met zijn neef Mose, op een bietenplantage van 24 hectare. De boerderij heeft negen slaapkamers (met één badkamer). Dwight is gek van paintball en karate en heeft een passie voor wapens. Er is weinig bekend over Dwights ouders, behalve dat zijn vader hem als kind meenam om te jagen. Ook leed zijn vader aan kanker. In één aflevering vertelt Dwight dat zijn grootvader twintig mannen doodgeschoten heeft in de Tweede Wereldoorlog, maar uiteindelijk gevangengenomen werd door de geallieerden.

Casting 
Dwight Schrute wordt gespeeld door Rainn Wilson. Het personage is gebaseerd op Gareth Keenan van The Office (UK), die daar werd gespeeld door Mackenzie Crook. Op 24 februari 2007 presenteerde Wilson, als tweede van de cast van "The Office", Saturday Night Live. De enige die hem daarmee voorging, was Steve Carell.

Alle originele personages van de Britse serie, zijn overgenomen in de Amerikaanse versie. Rainn Wilson heeft alle Britse afleveringen gezien voor hij überhaupt auditie deed.
In eerste instantie deed hij auditie voor de rol van Michael Scott, maar de casters vonden zijn impressie van Dwight vele malen beter. Dwights haarstijl komt overeen met de haarstijl van Rainn zelf toen hij zestien was. In een interview vertelde hij dat hij speciaal voor de rol van Dwight naar de kapper is gegaan, met een verzoek om het slechtst mogelijke kapsel.

Algemene informatie omtrent het personage
Bij het begin van de serie is Dwight een verkoper bij de Dundler Mifflin-vestiging in Scranton. Formeel gezien was zijn functieomschrijving: "assistent van de vestigingsdirecteur", maar hij noemde zichzelf liever "assistent-vestigingsdirecteur". Zijn motief voor dit gedrag is simpel, hij probeert zichzelf direct onder de directeur (Michael Scott) te plaatsen, voor meer bevoegdheden. Dwight heeft een sterk verlangen naar autoriteit over zijn collega's, maar toch neemt hij met plezier zelfs de domste taken aan van zowel zijn baas als zijn collega's. Hij gedraagt zich als een levende encyclopedie (iemand die alles weet), maar in werkelijkheid is hij erg goedgelovig en naïef. Hierdoor is hij gemakkelijk te bedonderen, waar zijn collega Jim Halpert graag gebruik van maakt. (in de vorm van grappen en plagerijtjes). Dwight spreekt met kleine maar directe zinnen, elke keer gevolgd door een kleine pauze. Zijn woordkeuze is erg formeel, zelfs in vriendschappelijke gesprekken. Dwight draagt een ouderwets formeel pak, bestaand uit: Een beige shirt, met een zwarte stropdas, vaak met een bruin pak.

Dwight spreekt Duits, maar zijn Duitse taalgebruik is vooral pre-Industrieel en religieus.

Familie & jeugd
Dwight maakte oorspronkelijk deel uit van een tweeling, maar hij heeft zijn tweelingbroer geabsorbeerd tijdens de zwangerschap (dit verschijnsel noemen we een Chimaera). Hij gelooft er heilig in dat hij nu de kracht heeft van een volgroeide man en een kleine baby. In zijn kinderjaren heeft hij zichzelf besneden. Althans dat beweert hij, maar waarom hij dat gedaan zou hebben weet niemand. Dwight claimt geboren te zijn met een gewicht van 6,0 kg, waardoor zijn moeder tot drie maanden en twee dagen na de bevalling niet kon lopen. Dwight is door zijn gehele familie twee jaar genegeerd (van zijn vierde tot zesde jaar), omdat hij was vergeten het overtollige vet van een blik tonijn te bewaren. Hij heeft op de basisschool een spellingswedstrijd verloren, omdat hij het woord "failure" verkeerd spelde, voor het oog van de hele school. In de 7e klas, speelde hij Mutey de postbode in de schoolmusical Oklahoma! Hij legt uit dat er te weinig rollen waren voor alle kinderen, dus dat ze er maar een paar hadden bij verzonnen. Dwights vader, die ook Dwight Schrute heet, kampt zijn hele leven al met een hoge bloeddruk en obesitas, maar regelmatig ging hij jagen met zijn zoon. In de bloopers op de DVD van het tweede seizoen, wordt er onthuld dat Dwights vader Dwight en zijn broers meenam naar een zwembad tot 10 uur 's ochtends, en dat ze daarna moesten ze werken in de bietvelden tot ver na middernacht.

Dwights overgrootvader, Dweide Schrude, was amish, en de rest van zijn familie  waarschijnlijk ook, aangezien Dwights neef en huisgenoot Mose zicht kleedt alsof hij bij de amish hoort. Dwight spreekt Duits, maar dan wel op een vrij ouderwetse religieuze manier. Het vermoeden bestaat dat Dwight zijn Duits kent vanuit een amish kerk. In de aflevering "Money" neemt hij de telefoon op met, "Schrute Farms, guten tag", Duits voor goedendag. Hij beëindigt het gesprek met "Auf wiedersehen", tot ziens. In de aflevering, waarin Jim zijn bluetooth-headset verbindt met Dwights telefoon, zegt Jim: "Hello, Mutter. Good news, I've married. Tell Vater." 'Mutter' is  Duits voor Moeder en 'Vater' is Duits voor Vader. Dwight heeft meer. In "Night Out" zingt Dwight een Duitstalig slaapliedje voor Ryan Howard. Ook vertelt hij in een verwijderde scène van "The Surplus", dat zijn halve familie met een duikboot naar Amerika is gekomen. In de aflevering "Take Yor Daughter to Work Day", leest hij de kinderen Struwwelpeter voor, een verzameling van Duitse kinderverhalen.

Dwight woont in een boerderij, met 9 slaapkamers en 1 badkamer (die zich bevindt onder de voorgalerij). De boerderij staat op een lap grond van 24 hectare, waar hij samen met Mose, bieten teelt. Deze bieten verkoopt hij aan plaatselijke winkels, restaurants en aan kraampjes langs de weg. Uiteindelijk wordt duidelijk dat Dwight een deel van zijn boerderij gebruikt voor de teelt van Cannabis, wat hypocriet is aangezien hij helemaal doordraaide toen hij een joint vond, op de parkeerplaats, bij Dunder Mifflin. In een aflevering, verklaart een pizzabezorger, dat deze wiet echter behoorlijk slecht van kwaliteit is. De boerderij is wel geliefd voor tieners, velen komen daar om seks te hebben met elkaar. Dwight en Mose hebben een wrak omgetoverd tot een B&B voor de agrarische toeristen. In de aflevering "Money" wagen Jim en Pam de gok en verblijven een nacht in de Irrigatiekamer, die vele stukken pijp als decoratie had. De Amerikakamer en de Nachtelijke Kamer zijn de andere twee kamers en tevens thema's die Dwight aanbiedt.

Dwights grootvader (van zijn moederskant), heet Manheim (volgens Dwights blog op NBC.com), heeft gevochten in de Tweede Wereldoorlog. Gedurende die twintig jaar heeft hij twintig man vermoord, totdat hij gevangen werd genomen door de geallieerden. In "Take Your Daughter to Work Day", noemt Michael, Dwights grootmoeder een "Nazi War Criminal". Dwight vertelt dat zijn grootvader nog steeds in leven is, 103 jaar oud is, en in Argentinië woont. Dwight kon hem echter niet opzoeken, omdat hij geen reisvisum kreeg door protesten van de Shoah Foundation.

In "Casino Night", kwam Dwight aan, gekleed in het pak waarin zijn andere grootvader was begraven. Een doodskist is in een andere aflevering te zien, in een schuur op de boerderij van de Schrutes. In "Grief Counseling", vertelt hij dat zijn grootvader is herbegraven in een oud olievat.

Volgens Dwights blog, had hij een oom, Gunther genaamd, die geitenboer was maar was gevlucht voor de geallieerde invasie van Duitsland, en die uiteindelijk was getrouwd met een Finse vrouw, met wie hij 17 kinderen had. Ook noemt hij oom Grit. Grit had de afgunst van de familie van Harry S. Truman blootgelegd; ze waren namelijk aanhangers van Thomas Dewey. In een andere blog noemt hij een neef, Heindl, die 12% van zijn linkeroor moest missen door een ninja. In een verwijderde scène van de aflevering "Gay Witch Hunt" vertelt hij over zijn oom Harvey, die werkte als toffeeverpakker bij Hersey Chocolate in Hersey, in Pennsylvania; Dwight zelf heeft er ooit één zomer stage gelopen.

Schrute, Dwight